Division 1 i ishockey 2013/2014 var den tredje högsta serien i ishockey i Sverige för säsongen och bestod av 53 lag uppdelade i 5 serier. Sedan förra säsongen hade Division 1A och 1B slagits ihop till Division 1 Norra. Till nästa säsong kom serien att minskas ytterligare till fyra serier. 

Denna säsong bestod Division 1 Norra av 12 lag, där de sex främsta lagen gick vidare till playoff och de två sämsta till kvalserien till Hockeyettan. Divisionerna 1C–1F bestod av grundserier, fortsättningsserier och Allettan. De fyra främsta i varje höstserie gick vidare till Allettan (två serier), medan de övriga gick vidare till fortsättningsserier. De fyra främsta i respektive Allettan och det bästa laget i varje fortsättningsserie gick till playoff. Fyra lag gick vidare från playoffspelet till kvalserien till Hockeyallsvenskan, där de tillsammans med två lag från Hockeyallsvenskan tävlade om två platser i Hockeyallsvenskan nästkommande säsong. Detta var den sista säsongen med namnet Division 1; i april 2014 byttes namnet till "Hockeyettan". Säsongen efter bantades divisionen till 48 lag i fyra serier.

Deltagande lag
Till denna säsong hade sex nya lag kvalificerat sig: Forshaga IF, Gnesta IK, Hammarby IF (tidigare Bajen Fans IF), SK Lejon och Skedevi/Säters HC från division 2 samt Tingsryds AIF som flyttats ner från Hockeyallsvenskan. Antalet serier hade också minskats från sex till fem.

Grundserier

Division 1 Norra
Serien spelades mellan den 15 september 2013 och den 15 februari 2014. De två främsta lagen i Division 1 Norra gick vidare till Playoff 3. Lag 3–4 gick vidare till Playoff 2 och lag 5–6 till Playoff 3. De två sista gick till en kvalserie för att spela om en plats i Hockeyettan nästa säsong. Lagen på plats 7 till 10 hade spelat färdigt för säsongen och var kvalificerade Hockeyettan. Piteå HC segrade och Magnus Isaksson från föreningen vann poängligan med 70 poäng på 43 matcher (23 mål + 37 assist). Brunflo avstod kvalspel till division 1 nästa säsong.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1C
Serien spelades mellan den 15 september och 15 december 2013 i 27 omgångar. Hudiksvalls HC segrade och Christofer Blid, Åker/Strängnäs HC, vann poängligan med 62 poäng (34+28).  De fyra främsta lagen gick till Allettan Mellan. Övriga lag gick vidare till fortsättningsserien.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1D
Serien spelades mellan den 15 september och 15 december 2013 i 27 omgångar. Segrande lag blev Huddinge IK. Niklas Bröms, Nyköpings HK, vann poängligan med 53 poäng på 27 matcher (21+32). De fyra främsta lagen gick till Allettan Mellan. Övriga lag gick vidare till fortsättningsserien.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1E
Serien spelades mellan den 15 september och 11 december 2013 i 27 omgångar. Segrande lag blev Vita Hästen och föreningens poängkung, Marcus Eriksson, vann poängligan med 47 poäng på 26 matcher (21+26). De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Södra. Övriga lag gick vidare till fortsättningsserien.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1F
Serien spelades mellan den 11 september och 18 december 2013 i 30 omgångar. Segrande lag blev Tingsryds AIF. Linus Johansson, Olofströms IK, vann poängligan med 48 poäng på 29 matcher (14+34). De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Södra. Övriga lag gick vidare till fortsättningsserien.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Allettan

Allettan Mellan
Matcherna spelades mellan den 3 januari och 16 februari 2014 i 14 omgångar. Segrare blev Nyköpings HK och poängligan vanns av Niklas Bröms med 28 poäng på 13 matcher (3 mål + 25 assist). Vinnande lag gick direkt till Playoff 3, lag 2 gick till Playoff 2 och lag 3–4 gick till Playoff 1. Övriga lag var färdigspelade för säsongen och kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Allettan Södra
Matcherna spelades mellan den 3 januari och 16 februari 2014 i 14 omgångar. Segrare blev HC Vita Hästen och poängligan vanns av Eddie Davidsson med 21 poäng på 14 matcher (10+11). Vinnande lag gick direkt till Playoff 3, lag 2 gick till Playoff 2 och lag 3–4 gick till Playoff 1. Övriga lag var färdigspelade för säsongen och kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Fortsättningsserier

Division 1C forts
Vid seriespelets början fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: Tierp 8p, Surahammar 6p, Lindlöven 4p, Falun 2p och Hedemora 1p. Efter färdigspelad serie gick vinnande lag till playoff och de tre sista lagen till kvalserien. Lag 2–3 var färdigspelade och kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.
Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1D forts
Vid seriespelets början fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: Wings 8p, Väsby 6p, Hammarby 4p, Tumba 2p och Gnesta 1p. Efter färdigspelad serie gick vinnande lag till playoff och de tre sista lagen till kvalserien. Lag 2–3 var färdigspelade och kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1E forts
Vid seriespelets början fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: Västervik 8p, Tranås 6p, Kumla 4p, Forshaga 2p och Mjölby 1p. Efter färdigspelad serie gick vinnande lag till playoff och de tre sista lagen till kvalserien. Lag 2–3 var färdigspelade och kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Division 1F forts
Vid seriespelets början fick lagen poäng efter sin placering i grundserien: Kristianstad 8p, Halmstad 6p, Pantern 4p, Olofström 2p och Nybro 1p. Efter färdigspelad serie gick vinnande lag till playoff och de tre sista lagen till kvalserien. Lag 2–3 var färdigspelade och kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Playoff
I playoff deltog totalt 18 lag, varav sex lag från Division 1 Norra, fyra lag från respektive Allettan samt ett lag från varje fortsättningsserie. Till Playoff 1 gick två lag från den norra serien, lagen på plats 3–4 från Allettan-serierna samt vinnande lag från fortsättningsserierna. Till playoff 2 gick vinnarna från Playoff 1 samt 2:orna från Allettan. Till Playoff 3 gick vinnarna från Playoff 2 samt de två främsta lagen från den norra serien och vinnarna från Allettan. Vinnarna i Playoff tre blev kvalificerade för Kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Översikt
{{#invoke:RoundN|N32|RD1=Playoff 1|RD2=Playoff 2|RD3=Playoff 3|RD4=omit_label|RD5=omit_label
|flex_tree=yes|skipmatch = 1-2;5-6;9-11;13-15;17;19;21;23;29-31|omit_blanks = yes|3rdplace = no|bold_winner = no|score-boxes=1

|| Hudiksvalls HC|2|Tierps HK|1
|| Mariestad BoIS HC|1| Kristianstads IK|2
|| Kiruna IF|2|Kalix UHC|0
|| Tingsryds AIF|2|Västerviks IK|1
|| Huddinge IK|2|Wings HC Arlanda|1
|| Östersunds IK|2|Tegs SK|0

|| Hudiksvalls HC|0| Kristianstads IK|2
|| Kiruna IF|0| Tingsryds AIF|2
|| Visby/Roma HK|2''| Huddinge IK|0
|| Kallinge-Ronneby IF|2| Östersunds IK|0

|| Piteå HC|2| Kristianstad IK|0
|| Nyköpings HK|0| Tingsryds AIF|2|| HC Vita Hästen|2| Visby/Roma HK|0
|| IF Sundsvall Hockey|0| Kallinge-Ronneby IF|2}}

Playoff 1
Den första matchen spelades den 20 februari, den andra den 22 februari och en eventuell tredje match spelades den 23 februari. Vinnarna gick vidare till playoff 2.Huddinge IK, Hudiksvalls HC, Kiruna IF, Kristianstads IK, Tingsryds AIF och Östersunds IK vidare till Playoff 2.

Playoff 2
Den första matchen spelades den 27 februari, den andra den 1 mars och en eventuell tredje match den 2 mars. Vinnarna gick vidare till playoff 3.Kallinge-Ronneby, Kristianstads IK, Tingsryds AIF och Visby/Roma HK.

Playoff 3
Den första matchen spelades den 5 mars, den andra den 7 mars och en eventuell tredje den 8 mars. De fyra vinnarlagen gick vidare till kvalserien till Allsvenskan.Piteå HC, HC Vita Hästen, Tingsryd AIF och Kallinge-Ronneby''' vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Kvalserien till Hockeyallsvenskan
Poängtabell

Resultattabell

Kvalserier till Hockeyettan
Kvalserie A
Kvalseriesegrarna lovas plats i Hockeyettan nästa säsong. Dessutom beslutar Svenska Ishockeyförbundet tävlingsutskott om serieindelning för att uppnå 48 lag till nästa säsong.
Poängtabell

Resultattabell

Kvalserie C
Kvalseriesegrarna lovas plats i Hockeyettan nästa säsong. Dessutom beslutar Svenska Ishockeyförbundet tävlingsutskott om serieindelning för att uppnå 48 lag till nästa säsong. Falu IF avstod sin plats i Hockeyettan. Till nästa säsong flyttades även IFK Arboga upp.
Poängtabell

Resultattabell

Kvalserie D
Kvalseriesegrarna lovas plats i Hockeyettan nästa säsong. Dessutom beslutar Svenska Ishockeyförbundet tävlingsutskott om serieindelning för att uppnå 48 lag till nästa säsong. Till nästa säsong flyttades även Haninge Anchors  upp.

Poängtabell

Resultattabell

Kvalserie E
Kvalseriesegrarna lovas plats i Hockeyettan nästa säsong. Dessutom beslutar Svenska Ishockeyförbundet tävlingsutskott om serieindelning för att uppnå 48 lag till nästa säsong. Till nästa säsong fick även Forshaga IF och Grästorp IK spela i Hockeyettan.

Poängtabell

Resultattabell

Kvalserie F
Kvalseriesegrarna lovas plats i Hockeyettan nästa säsong. Dessutom beslutar Svenska Ishockeyförbundet tävlingsutskott om serieindelning för att uppnå 48 lag till nästa säsong.Till nästa säsong fick Nybro Vikings vara kvar i divisionen samt Varberg Vipers  flyttades upp.
Poängtabell

Resultattabell

Referenser

Externa länkar
Division 1 i ishockey 2013/2014 på Svenska Ishockeyförbundets hemsida

Sport i Sverige 2014
Sport i Sverige 2013
2013/2014
Ishockeysäsongen 2013/2014